Девід Джонатан Бут (,  24 листопада 1984, Детройт) — американський хокеїст, крайній нападник клубу НХЛ «Детройт Ред-Вінгс». Гравець збірної команди США.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року.

2004 року був обраний на драфті НХЛ під 53-м загальним номером командою «Флорида Пантерс».

Захищав кольори професійних команд «Флорида Пантерс», «Ванкувер Канакс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Адмірал» та «Авангард» (Омськ). Наразі ж грає за клуб НХЛ «Детройт Ред-Вінгс».

Наразі провів 516 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Адмірала»
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Флорида Пантерс»
Уродженці Детройта
Спортсмени з Мічигану